Boerkriget kan vara:

Första boerkriget 1880–1881, även kallat Transvaalkriget
Andra boerkriget 1899–1902, ofta kallat endast Boerkriget